Lara kan syfta på:

Lara (djur) – ett släkte av skalbaggar
Lara (namn) – ett namn och personer med namnet
Huset Lara – spansk kunglig släkt
Lara (Australien), Victoria, Greater Geelong
Lara (delstat), delstat i Venezuela